Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rothesay Classic Birmingham 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 11. und 12. Juni 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Birmingham